Danway bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Danway (Alabama)
 Danway (Illinois)